Guerra nuclear puede referirse a:

 Guerra en donde se emplean armas nucleares. Ver Guerra atómica.

 Nombre en español de Core War o Redcode, un juego en el cual compiten virus informáticos que luchan por hacerse con el control de un ordenador.